Salvatore Pappalardo ist der Name folgender Personen:

* Salvatore Pappalardo (Kardinal) (1918–2006), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Palermo
 Salvatore Pappalardo (Bischof) (* 1945), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Syrakus